Фајнал фор Евролиге је актуелни формат завршнице Евролиге у кошарци. Примењује се од сезоне 1987/88. и представља тродневни догађај на коме клубови који су прошли четвртфинале одлучују о титули европског клупског првака у кошарци. Први дан је резервисан за полуфиналне мечеве, други је пауза, док се трећег одигравају утакмица за треће место и финале. Фајнал фор се сваке године одржава у различитом граду, а одлуку о домаћину доноси сама Евролига. Кошаркашу који је током овог догађаја приказао најбољу игру додељује се награда Најкориснији играч фајнал фора Евролиге.

Занимљивости 
 До сада је одржано 34 фајнал форова, а на њима је учествовало 28 различитих клубова из 11 земаља. 
 Највише представника имала је Шпанија — укупно 37, а следе је Грчка са 28 и Русија са 19. 
 ЦСКА Москва је најчешћи учесник фајнал фора, будући да се на њега пласирао чак 19 пута. Одмах иза су Барселона са 16, Макаби Тел Авив са 12, те Олимпијакос, Панатинаикос и Реал Мадрид са 11 учешћа. 
 Најуспешнији клуб у ери фајнал фора је Панатинаикос са 6 освојених титула. Још 3 је додао Олимпијакос, тако да је Грчка држава која је подарила највише првака Евролиге од 1988. до данас. 
 Једини клуб који је освојио чак три титуле заредом је Сплит, док су по две везали Макаби Тел Авив и Олимпијакос. 
 У 16 наврата дошло је до сусрета клубова из исте земље — 14 пута у полуфиналу и 2 пута у утакмици за треће место. 
 У финалу је најчешће губио Макаби Тел Авив (6 пута), а у борби за треће место ЦСКА Москва (такође 6 пута).
 Највећи број поена постигнут у финалу: 197 (сез. 2015/16, сусрет ЦСКА из Москве и Фенербахчеа завршен резултатом 101:96). 
 Најмањи број поена постигнут у финалу: 102 (сез. 1997/98, сусрет болоњског Киндера и атинског АЕК-а завршен резултатом 58:44).
 Највећи број поена постигнут у неком мечу фајнал фора: 205 (сез. 2003/04, полуфинални сусрет Скипера из Болоње и Монтепаскија из Сијене завршен резултатом 103:102).
 Фајнал фор је до сада одржан у 13 различитих земаља. Као држава најчешћи домаћин била је Шпанија (7 пута), а као град Париз (4 пута).

Досадашњи фајнал форови

Успешност клубова

Градови домаћини

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Ф